«Зачаро́ванные» () — американский фэнтезийный телесериал, разработанный Дженни Снайдер Урман. Шоу является перезапуском одноимённого телесериала 1998—2006 годов. Премьера первого сезона, который состоял из 22 эпизодов и выходил на телеканале The CW, состоялась 14 октября 2018 года.

31 января 2019 года телеканал продлил сериал на второй сезон. 11 октября 2019 состоялась премьера.

В январе 2020 года The CW продлил сериал на третий сезон, который был отложен до января 2021 года из-за пандемии COVID-19. Премьера третьего сезона состоялась 24 января 2021 года.. 3 февраля 2021 года сериал был продлен на четвертый сезон.

Премьера четвертого сезона состоялась 11 марта 2022 года. 12 мая 2022 года телеканал The CW закрыл телесериал после четырех сезонов.

Сюжет 
После смерти матери три сестры — Мэйси (Мэделин Манток), Мэл (Мелони Диас) и Мэгги (Сара Джеффри) — обнаруживают в себе сверхъестественные силы. Они должны использовать Силу Трёх, чтобы бороться со злом.

В ролях

Основной состав 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Второстепенный состав

Основной состав 
 Мэделин Манток — Мэйси Вон, 29 лет, старшая из сестер. Владеет телекинезом. Умерла при рождении и была воскрешена некроманткой. Тёмная сторона дала ей возможность видеть глазами убийцы, а также (во втором сезоне) огненную силу. В заключительной серии третьего сезона умирает как и Прю.
 Мелони Диас — Мэл Вера, единоутробная сестра  Мэйси и Мэгги, может «замораживать» время. Во втором сезоне ее дар развился до влияния на предметы на молекулярном уровне (кипячения, замораживания и т.д.)
Сара Джеффри — Мэгги Вера, 20 лет, младшая сестра. Владеет силой эмпата (может читать мысли). Во втором сезоне получила дар предвидения.
Руперт Эванс — Гарри Гринвуд, Хранитель сестёр, англичанин;  Джеймс "Джимми" Уэствел, Темный хранитель (Темная сторона Гарри)
 Эллен Тамаки — Нико Хамада, бывшая девушка Мэл.
Сер’Дариус Блэйн — Гэлвин, бывший парень Мэйси.
 Ник Харгроув — Паркер Кейн, бывший парень Мэгги.
 Люси Баррет – Микаэла «Каэла» Дансо, художница и механик из Филадельфии, обладающей волшебной силой проявления воображения. После смерти Мэйси в третьем сезоне выясняется, что Каэла - новая Зачарованная, которая помогает восстановить Силу Трех, хотя ее связи с Мэгги и Мел остаются неоднозначными на момент ее представления.

Второстепенный состав 
 Валери Крус — Марисоль Вера, мать сестёр.
 Крэйг Паркер — Аластер Кейн, начальник Мэйси, демон, отец Паркера и Хантера.
 Алэйс Шеннон — Джада Шилдс, ведьма-оборотень, которая связана с С’Арканой и имеет кокетливую связь с Мел. Она утверждает, что была союзником покойной Марисоль.
 Константин Русули — Хантер Кейн, демонический ассасин, старший сын Аластера Кейна и единокровный брат Паркера.
 Вирджиния Уильямс — старейшина Чарити Каллахан, бывшая девушка Гарри, друг Зачарованных сестёр. Случайно убила Марисоль.
 Риа Килстедт — доктор Джулия Вагнер, новая начальница Мейси в лаборатории, бывшая жена Аластера и мать Паркера.  Убита Хантером Кейном.
 Натали Холл — Люси, бывшая подруга Мэгги и бывшая девушка Паркера.
 Чарли Гиллиспи — Брайан, бывший парень Мэгги.

Обзор сезонов

Список эпизодов

1 сезон (2018 — 2019)

2 сезон (2019 — 2020)

Сезон 3 (2021)

Сезон 4 (2022)

Производство 
В 2017 году телеканал The CW (бывший The WB) принял решение снять ремейк сериала, перенеся действие в настоящее время. Съёмки пилотного эпизода состоялись весной 2018 года. Сериал был официально заказан на первый сезон 11 мая 2018 года.

В сериале имеются некоторые значимые отличия от оригинала. Так, сёстры-ведьмы являются латиноамериканками, а имена всех женщин в семье начинаются с буквы М (в оригинальном сериале — П). Кроме того, средняя сестра Мэл — лесбиянка (в отличие от её прототипа Пайпер), а младшая сестра Мэгги обладает способностью чтения мыслей, что отличает её от оригинала Фиби. Персонажи, в оригинале соответствующие полицейским Энди Трюдо и Деррилу Моррису, соединены в лице женщины-полицейского Нико — девушки Мэл.

Примечания

Ссылки 
	

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы-ремейки
Телесериалы о ведьмах
Телесериалы о демонах
Телесериалы США в жанре фэнтези
Программы телеканала The CW